Letin ist der Familienname von:

 Antony Lentin (* 1941), britischer Autor und Historiker
 Caspar Friedrich Lentin (?–1757), deutscher Jurist, Ratskämmerer und Bürgermeister in Erfurt sowie Vorsteher des Großen Hospitals
 Lebrecht Friedrich Benjamin Lentin (1736–1804), deutscher Mediziner